Lucy Clementina Davies (Castelo de Saint-Germain-en-Laye, 21 de novembro de 1795 — Koblenz, 27 de abril de 1879) foi um escritora inglesa.